Zs, betűkapcsolat, a kiterjesztett magyar ábécé utolsó, 44. betűje
 Zs, amerikai avantgárd/experimental zenekar